Óxilo (en griego antiguo Ὄξυλος) es el nombre de varios personajes de la mitología griega.

 Óxilo, hijo de Hemón, o de Andremón, y marido de Pieria, con quien fue padre de Etolo y Layas.
 Óxilo, hijo de Ares y Protogenia.
 Óxilo, hijo de Orio, que se convirtió en padre de las hamadríades, con su hermana Hamadría.

Notas

Bibliografía